Tauber est un nom propre pouvant désigner :

Personnalités 
 Alfred Tauber (1866-1942), mathématicien slovaque.
 Martin Tauber (1976-), fondeur autrichien.
 Richard Tauber (1891-1948), chanteur lyrique autrichien.

Toponymie 
 Tauber, une rivière d'Allemagne.